Barrio Barrio ist der Familienname folgender Personen:

 Isidro Barrio Barrio (* 1943), spanischer Priester, Bischof von Huancavélica
 Julián Barrio Barrio (* 1946), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Santiago de Compostela